Sankta Lucia eller Sancta Lucia kan syfta på:

 Lucia (helgon) – född cirka 283 i Syrakusa, Sicilien, död 304 i Syrakusa, var jungfru, och blev sedermera martyr och helgon inom Romersk-katolska och Ortodoxa kyrkan
 Luciasången – en sång med tre texter på svenska som sjungs till en neapolitansk (italiensk) melodi
 Saint Lucia – en stat i Västindien, belägen mellan Martinique och Saint Vincent
 Santa Lucía, Nicaragua - en kommun i Nicaragua

Se även
 Santa Lucia